Кірх, також корх — старовинна міра довжини, що дорівнює ширині долоні, або чотирьох пальців

Кірх () — німецьке прізвище
 Готфрід Кірх (1639—1710) — німецький астроном
 Олівер Кірх ( 1982) — німецький футболіст

Див. також 
 Кірх-Єзар — громада в Німеччині
 Кірх-Мульзов — громада в Німеччині
 Кірха

Примітки